L'Open de Colombie de squash 2011 est l'édition 2011 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 30 août au 3 septembre 2011 à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est attribuée à Andrés de Frutos.

Mohamed El Shorbagy devient le premier joueur égyptien à remporter le titre face à Laurens Jan Anjema au terme d'une finale marathon de .

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Colombie de squash

Liens externes 

Open de Colombie de squash
Squash en 2011
Sport en Colombie en 2011
Sport en août 2011
Sport en septembre 2011